Maliq kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Maliq (kommunhuvudort i Albanien), Korçë prefektur, Rrethi i Korçës, 
 Bashkia e Maliqit, kommun, Korçë prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar